

Anno 
 1850 – (MDCCCL in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1850 a.C.
 Anni 1850 – decennio che comprende gli anni dal 1850 al 1859 inclusi 
 Anni 1850 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 1859 a.C. al 1850 a.C. inclusi.

Matematica 
 1850 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1850 Kohoutek – asteroide della fascia principale del sistema solare